Flughafen Knoxville steht für:

 einen Verkehrsflughafen nahe Knoxville (Tennessee), siehe McGhee Tyson Airport (IATA: TYS)
 Flugplatz für die allgemeine Luftfahrt im Stadtgebiet von Knoxville (Tennessee), siehe Downtown Island Airport Knoxville (IATA: DKX)